Blanca Núñez de Lara (1311 - 1347) fue una dama de la realeza del reino de Castilla, y perteneciente al Linaje La Cerda, rama colateral de la reinante Casa de Borgoña. Era hija de Fernando de La Cerda y de Juana Núñez de Lara de la poderosa Familia Lara. Utilizó el apellido de su madre en detrimento del de su padre, al igual que hicieron todos sus hermanos. Por parte paterna era bisnieta de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León.

Orígenes familiares 
Hija de Fernando de la Cerda y de Juana Núñez de Lara "la Palomilla", era por parte paterna nieta del infante Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X el Sabio, y de Blanca de Francia, hija de Luis IX de Francia. Por parte materna eran sus abuelos Juan Núñez I de Lara y Teresa Díaz de Haro. Era Blanca Núñez de Lara bisnieta de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, y tataranieta de Luis IX, rey de Francia.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en enero del año 1329 con Don Juan Manuel, señor de Escalona, Penafiel y Villena, y nieto de Fernando III el Santo. De dicha unión matrimonial nacieron dos hijos: 
 Fernando Manuel de Villena (1332 - 1350), señor de Escalona, Penafiel y Villena, y adelantado mayor del Reino de Murcia. Se casó en 1346 con Juana de Ampurias, hija de Ramón Berenguer I de Ampurias, hijo a su vez de Jaime II de Aragón. Tuvieron una hija, Blanca Manuel (c 1348-1361), heredera de Villena, Escalona y Peñafiel hasta el año 1361;
 Juana Manuel de Villena (1339 - 1381), reina consorte de Castilla y de León por su matrimonio, celebrado en 1350, con Enrique II de Castilla, fue sepultada en la Catedral de Toledo junto a su esposo.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 Giménez Soler, Andrés. Don Juan Manuel. Biografía y estudio crítico. Zaragoza: F. Martínez, 1932.
 González Muñoz, José María. Señorío de Villena. La muy noble villa del Castillo de Garcimuñoz y su monasterio de San Agustín. Madrid, 1998. ISBN 84-605-7284-6
 Pretel Marín, Aurelio. Don Juan Manuel, señor de la llanura. Albacete, 1982.
 Lida de Malkiel, María Rosa. "Tres notas sobre don Juan Manuel." Romance Philology 4.2-3 (1950): 155-94.
 V.V.A.A. Don Juan Manuel, VII centenario. Murcia: Universidad de Murcia, Academia Alfonso X el Sabio. 1982.

Enlaces externos 
  Genealogía de Blanca Núñez de Lara, bisnieta de Alfonso X el Sabio (En inglés)
  Ficha genealógica de Blanca Núñez de Lara. Fundación Casa ducal de Medinaceli

Casa de la Cerda
Casa de Lara
Nobles de España del siglo XIV
Españolas del siglo XIV